Lupión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lupión (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Lupión (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar